Сезон 2017/18 на Английската висша лига е 26-ият сезон на Английската висша лига от основаването на първенството през 1992. Сезонът започва на 11 август 2017 и завърши на 13 май 2018.

Манчестър Сити спечели третата си титла във Висшата лига и пета английска титла като цяло. Отборът успя да счупи няколко рекорда през сезона, като: най-много точки (100), най-много победи (32), най-много победи като гост (16), най-много голове (106), най-много поредни победи (18) разликата в головете (+79).

Челси е защитаващият шампион от предния сезон. Нюкасъл Юнайтед, Брайтън & Хоув Албиън и Хъдърсфийлд Таун са трите отбора взели промоция за участия във Висшата лига.

Отбори 
Общо 20 тима взимат участие, 17 останали от предния сезон и трите отбора, които се качват от долната дивизия. На 17 април 2017, Брайтън & Хоув Албиън става първият отбор взел промоция от Чемпиъншип след победа с 2 – 1 над Уигън Атлетик. Това е първото участие на Брайтън в най-високото ниво на английския футбол от 1983 година.

Втория отбор получил промоция е Нюкасъл Юнайтед, който се връща във Висшата лига след един сезон във втората дивизия. Това се случва след победа с 4 – 1 над Престън Норт Енд на 24 април 2017. Нюкасъл печелят титлата на 7 май 2017 след победа с 3 – 0 над Барнзли.

Последния отбор, който се класира е Хъдърсфийлд Таун, те побеждават Рединг с 4 – 3, след равенство 0 – 0 в редовното време и продълженията в плейофния финал, който се играе на 29 май 2017. Хъдърсфийлд се завръщат след 45 години и ще играят за първи път във Висшата лига.

Трите отбора вземат мястото на Съндърланд, Мидълзбро и Хъл Сити. Съндърланд бива изхвърлен след домакинска загуба с 1 – 0 от Борнемут на 29 април 2017, а Мидълзбро губи с 3 – 0 от Челси на 8 май 2017. Хъл Сити е последния отбор отпаднал след загуба с 4 – 0 от Кристъл Палас в последния кръг.

Стадиони 
Бележка: Таблицата е подредена по азбучен ред.

Информация

Класиране

Външни препратки 
 Официален сайт

2017/18
Сезон 2017/18 във футбола